Niemcy:
 Stuttgart-Bad Cannstatt – okręg administracyjny Stuttgartu
 Stuttgart-Bad Cannstatt – stacja kolejowa w Stuttgarcie